Tell Me Why () — эпизодическая компьютерная игра, разработанная компанией Dontnod Entertainment. Релиз первого эпизода игры состоялся 27 августа 2020 года на платформах Microsoft Windows и Xbox One.

В центре внимания игры близнецы Элисон и Тайлер, которые отправились на Аляску, для того, чтобы разобраться в воспоминаниях о беспокойном детстве. История рассказывает о происшествии, повлиявшем на судьбу Тайлера и его мать.

Разработчики игры рассказали, что Тайлер будет первым трансгендерным игровым персонажем. Студия тесно сотрудничала с GLAAD, чтобы достоверно показать персонажа, являющегося представителем ЛГБТ сообщества.

В игре игрок получит возможность изучить старый дом из их детства. Каждый из близнецов получит разные воспоминания о произошедших событиях их жизни и выбирать, какому из них поверить.

Tell Me Why разделена на три главы, каждая из которых вышла в середине 2020 года.

Игровой процесс 
Игра рассказывает о паре 21-летних американских близнецов, Тайлере Ронане и Элисоне Ронане, когда они возвращаются в дом своего детства после трагического события, которое привело к смерти их матери Мэри-Энн Ронан и десятилетней разлуке друг от друга. Помимо своего старого дома, который обслуживает друг Мэри-Энн, Сэм, близнецы также посетят части своего вымышленного родного города Делос-Кроссинг в американском штате Аляска и пообщаются с его местными жителями. Близнецы разделяют сверхъестественную связь, которая позволяет им телепатически общаться друг с другом и переживать видения прошлых событий, которые часто проявляются в ярких деталях. Игрок будет принимать решения , основываясь на том, в какую версию прошлых событий они хотят, чтобы их персонаж поверил, что повлияет на исход повествования игры. Игроки могут иногда чередовать точки зрения обоих братьев и сестер, будь то во время их взаимодействия с жителями Делос Кроссинг или при просмотре сборников рассказов, с которыми они играли в детстве. Большинство головоломок игры основаны на расшифровке метафор, собранных в сборниках рассказов, в которых рассказывается о сказочной жизни, которую Мэри-Энн придумала для себя, и о ее борьбе за управление собственной реальностью.

Сеттинг 
Личность Тайлера как трансгендера иногда обсуждается или упоминается в повествовании игры. Игра включает в себя культуру народа тлинкитов, коренного сообщества на Тихоокеанском северо-западном побережье Северной Америки, с несколькими персонажами-тлинкитами, такими как начальник полиции Далоса, Эдди Браун и Майкл Абила, коллега Элисон, а также потенциальный любовный интерес Тайлера. В нее также входит филиппинская католичка Тесса Векки, которая вместе со своим мужем управляет круглосуточным магазином. Решения игрока во время их взаимодействия с вышеупомянутыми неигровыми персонажами будут определять обстоятельства этих персонажей, а также их отношения с близнецами. Связь близнецов друг с другом может быть проверена, в зависимости от того, подтверждают ли их отношение и поведение убеждения или воспоминания другого близнеца.

Сюжет 
Игра начинается с эпизода воспоминаний, показывающего признание 11-летнего Тайлера Ронана в убийстве своей матери Мэри-Энн в целях самообороны в детстве в 2005 году. Десять лет спустя взрослый Тайлер, по причине достижения 21 года, покидает центр содержания под стражей для несовершеннолетних, к которому он был приговорён, и воссоединяется со своей сестрой-близнецом Элисон, которую после смерти их матери удочерил занимающий их делом полицейский Эдди Браун. Намереваясь жить теперь вместе, близнецы возвращаются на Аляску в их родной город Делос-Кроссинг, чтобы продать дом своего детства, но обнаруживают, что дом находится в аварийном состоянии, несмотря на усилия друга их семьи Сэма Кански, который после смерти Мэри-Энн впал в алкоголизм. Исследуя дом, близнецы вспоминают своё детство, в частности сказки о сбежавшей принцессе и двух её спутниках-гоблинах, рассказанные их матерью, которая собрала эти истории в иллюстрированный журнал под названием «Книга гоблинов». Узнав, что незадолго до происшествия их мать обсуждала гендерную идентичность Тайлера с её подругой Тессой Веччи, близнецы посещают Тессу в её магазине, где им сказали, что поведение Мэри-Энн становилось все более беспорядочным незадолго до ее смерти. Позже близнецы разговаривают с Эдди в полицейском участке Делоса, но он отклоняет их просьбу ознакомиться с ее досье. Позже Элисон переживает воспоминание о том, как она ударила Мэри-Энн ножницами, и начинает страдать от посттравматического стресса.

На следующее утро близнецы врываются в полицейский архив и обнаруживают файлы о Мэри-Энн. Обнаружив их взлом, Эдди признается, что навестил Мэри-Энн, чтобы предупредить ее о подстрекательстве Тессы. Близнецы противостоят Тессе, которая оправдывает свои действия и утверждает, что Мэри-Энн изолировала себя от общества в целом и что ее предполагаемая психическая нестабильность и родительская некомпетентность ставят под угрозу ее детей. Близнецы возвращаются в дом и обнаруживают, что соседний сарай горит, а поджигатель убегает с места происшествия. Потушив огонь, близнецы поняли, что поджигатель пытался получить доступ к отсеку под полом сарая, содержащему запертую коробку, внутри которой они находят письма от кого-то, инструктирующего Мэри-Энн сделать аборт. Позже близнецы вспоминают, как Мэри-Энн спорила с невидимым мужчиной на лодке, но Элисон отстраняется от Тайлера из-за разногласий.

Съедаемая чувством вины и беспокойством из-за смерти Мэри-Энн, психическое здоровье Элисон ухудшается, что приводит к тяжелой панической атаке. После того, как она выздоравливает, Элисон навещает Сэма, чтобы расспросить его об их потенциальных семейных связях, но вместо этого обнаруживает, что на старой фотографии, находящейся в его распоряжении, виден потайной чердак над сараем. Близнецы перегруппировываются, чтобы исследовать чердак и найти комнату со сложными головоломками, которые они решают с помощью Книги Гоблинов. Они обнаруживают, что сказки Мэри-Энн на самом деле были метафорами ее беспокойного прошлого: родившись в властной семье, она забеременела и сбежала в Делос-Кроссинг, чтобы вырастить своего ребенка, который не выжил. Близнецы находят фотографию своего покойного сводного брата вместе с письмом от Мэри-Энн, адресованным им. Близнецы понимают, что Мэри-Энн пережила психический срыв из-за страха, что социальные службы заберут у нее оставшихся в живых детей. Близнецы делают вывод, что неизвестный мужчина на лодке и их биологический отец на самом деле был Томом Векки, мужем Тессы. После того, как близнецы противостоят Тому, игрок в роли Элисон должен решить, считает ли она, что Мэри-Энн планировала убить себя и своих двоих детей, или что она планировала убить только себя, когда Тайлер прервал ее, как утверждал Том. В зависимости от выбора Элисон представлены два основных заключительных сценария:

 Если Элисон решит признаться Эдди, что она убила Мэри-Энн и / или забрала память Тома о смерти ее матери, Тайлер возвращается в дом в последний раз, а Элисон находится в Джуно и проходит терапию.

 Если Элисон никогда не говорила Эдди, что она ответственна за смерть Мэри-Энн, и она верит, что спасла Тайлера от их матери, Элисон решает не продавать дом, переезжает одна и пишет новую главу в Книге Гоблинов.

Многие детали эпилога также определяются предыдущим выбором игрока: например, помирятся ли они с Эдди и / или Тессой, или сохранят ли близнецы свою телепатическую связь и близкие отношения - все это меняет концовку.

Разработка 
Tell Me Why была анонсирована на лондонском мероприятии Xbox 14 ноября 2019 года. В ответ на критику графика выхода эпизодов Life Is Strange, Dontnod заявили, что выпустят все три эпизода игры к середине 2020 года.

1 сентября 2020 года игра пропала из магазина Steam России, Украины, Турции, Сингапура, Китая, а также в ряде стран Ближнего Востока. Официально причина пропажи не называлась, но некоторые игроки предположили, что это связано с наличием в игре трансгендерного персонажа.

Отзывы 

По данным агрегатора обзоров Metacritic, игра получила «в целом положительные» отзывы.

Награды

Примечания 

Компьютерные игры 2020 года
Квесты
Компьютерные игры, разработанные во Франции
Игры для Windows
Игры для Xbox One
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры